Парламентарните избори в Сърбия през 2012 година се провеждат на 6 май.

На същия ден се провеждат и:
 избори за президент,
 избори за Асамблеята на Войводина,
 местни избори в някои общини.

Резултати 
Официалните резултати, обявени от Републиканската избирателна комисия:

Ред. бр. – пореден номер на бюлетината
Класиране – класиране по брой гласове
 – малцинствена листа

Външни препратки 
 Официален сайт на Републиканската избирателна комисия

2012
Избори през 2012 година